Németország
Kastl, település Bajorországban, Altötting járásban
Kastl, település Bajorországban, Amberg-Sulzbach járásban
Kastl, település Bajorországban, Tirschenreuth járásban